Juan Ramón Fernández (n. 1980), calciatore argentino
 Juan Ramón Fernández Robert (n. 1954), cestista spagnolo